Алекса́ндр Льво́вич Ба́ргман (род. 20 июня 1970, Душанбе) — российский актёр театра и кино, режиссёр и актёр озвучивания, телеведущий. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области театрального искусства (1999). Главный режиссёр Театра имени В. Ф. Комиссаржевской (2014—2016), художественный руководитель «Такого театра».

Биография 
Родился в Душанбе 20 июня 1970 года в семье журналистки Эльзы Сауловны Козловой-Абрамзон (род. 1934), сотрудницы газеты «Коммунист Таджикистана». Внук этнографа С. М. Абрамзона.

В 1991 году окончил ЛГИТМиК по курсу Игоря Горбачёва и был принят в труппу Александринского театра, на сцене которого дебютировал в том же году в небольшой роли скомороха в спектакле «Ищи ветра в поле». В дальнейшем сыграл ряд ролей современного и классического репертуара, в том числе Гамлета и Клавдия в трагедии Уильяма Шекспира, Тузенбаха в «Трёх сёстрах», Григория Отрепьева в «Борисе Годунове». Одновременно выступал на других сценах, в том числе в Театре на Литейном.

В 2002 году группа единомышленников: Александр Баргман, Александр Лушин, Ирина Полянская и Наталья Пивоварова — организовала и учредила «Такой театр». Дублировал Джонни Деппа в ряде фильмов. 25 сентября 2015 года актёр принял участие в театрализованных онлайн-чтениях произведений А. П. Чехова «Чехов жив».

Признание и награды 
  — премия конкурса «Актёр-1992» в номинации «Лучший дебют» за роль Клавдия (Гамлет)
  — гран-при Фестиваля моноспектаклей «В начале было слово» (г. Пермь)
  — дипломант Фестиваля моноспектаклей «Монокль» (г. Санкт-Петербург), спектакль «Душекружение» по произведениям Владимира Набокова
  — лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучший актёрский дуэт» (Александр Баргман и Алексей Девотченко) за роли в спектаклях Григория Козлова «P. S. капельмейстера Иоганнеса Крейслера, его автора и их возлюбленной Юлии», по произведениям Э. Т. А. Гофмана, и «Лес» А. Островского)
  — спектакль «P. S. капельмейстера Иоганнеса Крейслера, его автора и их возлюбленной Юлии» стал лауреатом высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» также в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшая сценография в драматическом театре»
  — лауреат Государственной премии Российской Федерации в области театрального искусства за 1999 год (в составе постановочной группы спектаклей Г. Козлова «P. S. капельмейстера Иоганнеса Крейслера, его автора и их возлюбленной Юлии», по произведениям Э. Т. А. Гофмана, и «Лес» А. Островского)
  — номинация на соискание театральной премии «Золотая маска» за роль Торвальда Хельмера в спектакле «Нора»
  — лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучший дуэт» (Александр Баргман и Владимир Богданов) в спектакле «Дон Жуан»
  — номинация на соискание театральной премии «Золотая маска» за роль Стенли Ковальски в спектакле «Трамвай „Желание“», по пьесе Теннесси Уильямса
  — лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучший актёрский ансамбль» (Сергей Бызгу, Маргарита Бычкова, Александр Баргман, Денис Пьянов, Анатолий Горин, Иван Васильев, Владимир Крылов, Артур Мкртчян, Егор Бакулин), спектакль «Сон в летнюю ночь», режиссёр Александр Морфов, Театр имени В. Ф. Комиссаржевской
  — лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в категории «Драматические театры» в номинации «Лучший актёрский дуэт» (Александр Баргман и Сергей Бызгу), спектакль «Сиротливый запад» в постановке Виктора Крамера, Театр имени В. Ф. Комиссаржевской
  — лауреат премии Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области культуры и искусства за создание спектакля «Чайка»

Творчество

Театральные работы

Актёрские 
Александринский театр
  — «Ищи ветра в поле». Постановка В. А. Голуба — шестой скоморох
 «Любовь, джаз и чёрт» Ю. Грушаса. Постановка С. А. Миляевой — Андрюс
 «Сказка про любовь», по мотивам сказки «Аленький цветочек» — Чудо-Юдо, Иван Царевич
  — «Гамлет» У. Шекспира. Постановка Р. А. Горяева — Клавдий
  год — «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони. Постановка В. Е. Воробьёва — Фабрицио
 «Елизавета Английская»(первая редакция) — (Ф. Брукнер — Френсис Бекон) — режиссёр А. Арефьев
 «Отелло» У. Шекспира. Постановка Р. А. Горяева — Кассио
  — «Душекружение» В. В. Набокова. Постановка Ю. А. Васильева
 «Дурочка» Лопа де Вега. Постановка А. Г. Товстоногова — Лоуренцио
 «Жиды города Питера» А. и Б. Стругацких. Постановка Н. Басина — Сергей «Чёрт» Ф. Мольнара. Постановка В. С. Петрова — Янош «Три сестры» А. П Чехова. Постановка Р. А. Горяева — Тузенбах «Елизавета Английская»(вторая редакция) Ф. Брукнера. Постановка С. А. Миляевой — граф Эссекс «Бедность не порок» А. Н. Островского. Постановка Н. И. Чёрной — Гриша Разлюляев «Сказание о царе Петре и о сыне его убиенном Алексее» Ф. Горенштейна. Постановка А. В. Галибина — граф Шенборн «Гамлет» У. Шекспира. Постановка Р. А. Горяева — Гамлет «P.S. капельмейстере Иоганнеса Крейслера, его автора и их возлюбленной Юлии» — (Э.-Т.-А. Гофман) — режиссёр Г. М. Козлов
 «Борис Годунов» А. С. Пушкина. Постановка А. О. Сагальчика — Григорий Отрепьев  — «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина. Постановка Г. М. Козлова — Фауст, Герцог, Дон ГуанТеатр на Литейном
  — «Лес» А. Н. Островского. Постановка Г. М. Козлова — Несчастливцев  — «Ночь Игуаны» Теннесси Уильямса. Режиссёр: В. Туманов — Лоуренс Шеннон  — «Capriccio». Постановка Р. Смирнова
  — «Концерт замученных опечаток», по роману И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой телёнок». Постановка Г. М. Козлова
  — «Доктор Чехов», по произведениям А. П. Чехова. Постановка Г. М. Козлова
  — «Дуэль» А. П. Чехова. Постановка А. О. Сагальчика — Николай фон КоренТакой театр
  — «Чёрствые именины» Г. Соколовой. Постановка Н. Пивоваровой — Виктор  — «Докопаться до истины-2» — Рудольфо Сантильяно  — «Даже не знаю, как начать…»
  — Жан и Беатрис(Жан) — по одноимённый пьесе канадской писательницы и драматурга К. Фрешетт

Другие театры
  — «Мужчины в её жизни» Бертмана (Театр Комедии) — Ричард Курт  — «Картины из жизни девицы Любови Отрадиной» по пьесе А. Н. Островского «Без вины виноватые». Режиссёр Н. Леонова (Творческое объединение «Арт-Питер» — Дом Кочневой на Фонтанке) — Миловзоров  — «Запретный плод» П. Клоделя. Режиссёр И. Долинина Санкт-Петербургский театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова — Меза  — «Гамлет» У. Шекспира. Режиссёр В. М. Фильштинский (Театр «Приют комедианта») — Гамлет  — «Нора» по пьесе Г. Ибсена «Кукольный дом». Режиссёр М. Бычков («Белый театр» — Дом-музей Достоевского) — Торвальд Хельмер.
  — «Бытие № 2» И. Вырыпаева. Режиссёр Иван Вырыпаев (Театр «Практика», Москва)— Бог  — «Трамвай „Желание“» Теннесси Уильямса. Режиссёр Виктор Бычков (Театр «Приют Комедианта») — Стенли Ковальски  — «Сбитый дождём» А. Курейчика. Режиссёр Гарольд Стрелков (Театр «Приют Комедианта») — Пилайа  — «Антигона» Эсхила («Театр Поколений») — Царь Креонт  — режиссёр спектакля «Карл и Анна» (по мотивам рассказа Л. Франка) — Новосибирский городской драматический театр под руководством С. Афанасьева
  — режиссёр и актёр спектакля «Паника. Мужчины на грани нервного срыва» по одноимённой пьесе М.Мюллюахо. Роль — Йони
  — режиссёр и актёр спектакля «Сказки с акцентом» (к международному дню толерантности) — Театр Музея Достоевского
  — «Прикинемся и мы» по пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор» (совместно с Академией театрального искусства) — Александр Сергеевич Пушкин.
  — «Чайка» А. П. Чехова. Постановка Г.Козлова — Тригорин — Свердловский академический театр драмы

Академический драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской
  — «Дон Жуан» Ж-Б. Мольера. Постановка А. Морфова — Дон Жуан  — «Безымянная звезда» М. Себастьяна. Постановка В. М. Фильштинского — Марин Мирою  — «Ваал» Б. Брехта. Постановка А. Морфова — Ваал  — «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира. Постановка А. Морфова — Ник Пузо, он же Осёл Режиссёрские 
Омский Академический Театр Драмы
 2012 — «Лжец» Карло Гольдони
 2015 — «На чемоданах» Ханох Левин (перевод Аллы Кучеренко)

«Такой театр»
  — «Иванов» А.Чехов (совместно с Анной Вартаньян)
  — «Каин» Байрон, Клим и др. (совместно с Анной Вартаньян)
  — «Время и семья Конвей» Дж. Б.Пристли
  — «Человек случая» Я. Реза
  — «Тестостерон» А.Сарамонович
Академический драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской
  — «Ночь Гельвера» И.Вилквист
  — «Графоман» А.Володин
  — «Дом, который построил Свифт» Г.Горин
  — «Прикинь, что ты – Бог» М.Вишнек
  — «Анна в тропиках» Н.Круз
  — «Трепет моего сердца» Х.Левин
Театр имени Ленсовета
  — «Дон Кихот» М.Булгаков

Приют комедианта
  — «Глубокое синее море» Т.Раттиган
  — «Смешные поневоле» Ж.-Б.Мольер
  — «Иллюзии» И.Вырыпаев

НГДТ п/р С. Афанасьева город Новосибирск
  — «Карл и Анна» Леонгарда Франка
  — «Наш городок» Торнтона Уайлдера
 2018 — «Утиная охота» А.Вампилов

Тюменский драматический театр
  — «Мольер» М. Булгакова
  — «Бог резни» Ясмина Реза
  — «Три товарища» Э. М. Ремарка
  — «Карнавальная ночь» Б. Ласкина и В. Полякова
  — монодрама «Крейцерова соната» по повести Л. Н. Толстого
  — «Ветер в тополях» Ж. Сиблейраса
  — «С любимыми не расставайтесь» А. Володина
2020 — «Тартюф» Ж.-Б.Мольер

«Красный факел» город Новосибирск
  — «Отцы и сыновья» Б. Фрил
 2019 — «Жар и холод, или Идея г-на Дома» Ф. Кроммелинк

Свердловский Академический Театр Драмы
 2016 — «Актриса» Питер Куилтер
 2017 — «Дни Турбиных» Михаил Булгаков
 2018 — «Двенадцатая ночь, или Что угодно» Уильям Шекспир

 Фильмография 

  — Когда святые маршируют — Саксофонист  — Осечка — Извицкий  — Мадемуазель О. — Владимир Набоков  — Крот 2 — Евгений, сотрудник ФСБ 2002 — Агентство — Роман Борисович, олигарх, хозяин агентства (7 серия)
 2002 — Тайны следствия 2. Фильм 4. Марионетки — Павел Масловский 2002 — Агентство «Золотая пуля» — Арсений (серия «Дело о двух женихах»)
 2002 — У нас все дома — Владислав Борисович, психолог (10 серия «Психологическая атака»)
  — Бандитский Петербург. Фильм 6. Журналист — Кирилл Михайлович Гринько, вице-губернатор Санкт-Петербурга  — Иванов и Рабинович — преподаватель иврита  — Потерявшие солнце — Эдгар, муж Людмилы  — Экспресс Петербург-Канны —  Геннадий Чернов  — Подлинная история поручика Ржевского — Александр Ржевский  — Золото Трои — Авантюрист Хортон  — Расписание судеб — Илья Файнштейн  — Жизнь и смерть Лёньки Пантелеева — Роман Романович Громский  — Улицы разбитых фонарей 8. 18 серия «Финальный аккорд» — Евгений Болотников  — Люди Шпака — Георгий Шпаков  — Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину — Евгений Рейн в молодости  — Адмиралъ — Конторович, предводитель матросского восстания  — Придел Ангела — Фёдор  — Журов — Бен (фильм № 8 «Шабес-гой»)
 2009 — Адмиралъ (сериал) — Контрович, предводитель матросского восстания  — Дорогой мой человек — Амираджаби  — Маяковский. Два дня — Яков Агранов  — Исключение из правил — Валерий Рокотов  — Принцип Хабарова — Евгений Каминский, главный редактор (фильм № 2 «Одноклассники»)
  — Гончие-6 — Сергей Хашаев (фильм № 1 «Жизнь взаймы»)
  — Лучшие враги — Семён Борисович Ройзман, бизнесмен (5 серия «Коллекционер»)
  — Ленинград 46 — Владимир Александрович Авербах, писатель 2017 — Троцкий — Диего Ривера  — Храбрые жёны — Евгений Лущевский  — Рюриковичи (документальный цикл) — Аристотель Фиораванти  — Шпион №1 — Эмерсон  — Клятва — Наум Балабан  — Вертинский — Арам Ашотович Дубляж и закадровое озвучивание 

 Фильмы 

 Джонни Депп 
 2001 — Из ада — Фредерик Эбберлайн 2003 — Пираты Карибского моря: Проклятие «Чёрной жемчужины» — капитан Джек Воробей 2003 — Однажды в Мексике — Сэндс 2004 — Тайное окно — Морт Рейни 2006 — Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца — капитан Джек Воробей 2010 — Алиса в стране чудес — Безумный Шляпник 2011 — Пираты Карибского моря: На странных берегах — капитан Джек Воробей 2011 — Ромовый дневник — Пол Кэмп 2013 — Одинокий рейнджер — Тонто 2016 — Алиса в Зазеркалье — Безумный Шляпник 2017 — Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки — капитан Джек Воробей Другие фильмы 
  — Я, снова я и Ирэн — Чарли Бэйлигейтс / Хэнк Эванс (Джим Керри)
  — Казанова — Джакомо Казанова (Хит Леджер)
 Мультфильмы и мультсериалы 
  — ,  —  — Черепашки-ниндзя (в переводе телекомпании «ТВИН», Санкт-Петербург) — Леонардо / Донателло / Крэнг / Рокстеди / Крысиный король (классические/старые серии: 1-й ( г.), 2-й ( г.), 3-й ( г.), 8-й ( г.), и 9-й сезоны (только серии  г.))
  — История игрушек — Вуди  — История игрушек 2 — Вуди  — История игрушек: Большой побег — Вуди  — История игрушек 4 — Вуди''

Работы на телевидении 
 2005—2006 гг. — корреспондент «дезинформационной» программы «Не вовремя», Пятый канал

Публикации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Интервью с режиссёром Театра им. В. Ф. Комиссаржевской Александром Баргманом
 Александр Баргман: «Не смотрите телевизор, не читайте критику»
 Джонни Депп из Душанбе: кто озвучивает все фильмы с голливудским актером
 На канале Piter.TV режиссер Александр Баргман
 В гостях SPB.AIF.RU — режиссер Александр Баргман и актриса Евгения Латонина
 Александр Баргман

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Тюменский драматический театр
Персоналии:Театр на Литейном
Персоналии:Театр им. В. Ф. Комиссаржевской